Watzka ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Watzka (* 1975), österreichischer Soziologe und Medizinhistoriker
 Heinrich Watzka (* 1954), deutscher Philosoph und Hochschullehrer

 Sonja Watzka (* 1967), österreichische Hörfunkmoderatorin, Sprecherin und Schauspielerin
 Volker Watzka (* 1938), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker